Az 1962–1963-as labdarúgó bajnokságot a Ferencváros nyerte az MTK és az Újpest előtt. 14 évnyi szünet után lett ismét bajnok a Ferencváros, a saját nevén. Az őszi idényt négy vereséggel kezdte a Ferencváros, és csak a hatodik helyen végeztek, sok sérülés volt a csapatban. Gyakran kellett helyettesíteni a játékosokat. A kényszerből gyakorlat lett tavasszal, egyre több fiatalt próbáltak ki, ekkor került be Varga Zoltán 17 éves játékos is. A bajnokság második részét veretlenül, hat pont előnnyel nyerte az FTC.

A végeredmény 

A bajnok Ferencvárosi TC játékosai
Aczél László (13) – Novák Dezső (26), Mátrai Sándor (26), Dalnoki Jenő (16) – Vilezsál Oszkár (22), Kocsis György (14) – Kökény József (15), Orosz Pál (24), Albert Flórián (21), Rákosi Gyula (24), Fenyvesi Máté (26).
Játszott még: Havasi Sándor (11), Varga Zoltán (11), Fenyvesi József (8), Ormai Ferenc (7), Géczi István k. (5), Friedmanszky Zoltán (5), Száger György k. (5), Horváth György k. (3), Németh Lajos (1), Rátkai László (1), Szántai László (1), Széles Ferenc (1).
Edző: Mészáros József
Az ezüstérmes MTK játékosai
Lanczkor Sándor (20) – Keszei György (19), Danszky József (21), Kovács III Ferenc (17) – Nagy István (22), Sipos Ferenc (22) – Laczkó Mihály (25), Bödör László (25), Kuti István (21), Vasas MIhály (20), Szimcsák I István (23).
Játszott még: Jenei István (17), Sándor Károly (11), Palicskó Tibor (10), Kovalik Ferenc (6), Faliszek Sándor (2), Lieber Gyula (2), Major Gyula (2), Szabó István (1).
Edző: Kovács Imre
A bronzérmes Újpesti Dózsa játékosai
Lung Ferenc (25) – Káposzta Benő (26), Rajna Károly (18), Várhidi Pál (23) – Solymosi Ernő (24), Szini József (24) – Lenkei Sándor (22), Göröcs János (22), Bene Ferenc (26), Kuharszki Béla (22), Rossi Ferenc (21).
Játszott még: Sóvári Kálmán (11), Halápi István (5), Pataki László (5), Borsányi György (3), Csordás Mátyás (3), Tóth Mihály (3), Győrvári József (1), Lutz József (1), Török Gábor (1).
Edző: Szűcs Gyula

Kereszttáblázat

Fordulók 

1–3. forduló

4–6. forduló

7–9. forduló

10–12. forduló

13–15. forduló

16–18. forduló

19–21. forduló

22–24. forduló

25–26. forduló

Helyezések fordulónként 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok